FC Vilniaus Vytis er en litauisk fodboldklub fra Vilnius.

Holdets farver er rød og hvid. Klubben har hjemmebane på LFF stadionas (kapacitet 5.400).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Rød og hvid.

Trøjer

Nuværende trup 
Pr. 24. januar 2020.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Algimantas Liubinskas, 201?–

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook
 Pirma lyga pirmalyga.lt

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2012